Friedenskongress steht für folgende Friedensinitiativen:

 Kölner Friedenskongress, 1636/37
 Braunschweiger Friedenskongress, 1712–1714
 Friedenskongress von Prag, 1813
Friedenskonferenz
Liste (Politik)
Liste (Veranstaltungen)